Ниже приведён список составов команд участниц Кубка африканских наций 2006.

Группа А

Египет

Кот-д’Ивуар

Ливия

Марокко

Группа B

Ангола

ДР Конго

Камерун

Того

Группа C

Гвинея

Замбия

Тунис

ЮАР

Группа D

Гана

Зимбабве

Нигерия

Сенегал

Ссылки 
 Nations Cup squads

2006